Gherghești se poate referi la:
 Gherghești, Dâmbovița, Muntenia
 Gherghești, Vaslui, Moldova

Vezi și 
 Gherghescu

Toponime românești